Khalaj kan syfta på turkspråket khalaj, även kallat chaladjiska, samt på följande geografiska platser:

Armenien 

 Achanan, vattendrag, Siunik,

Iran 

 Khalaj (ort i Iran), Markazi, 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar